Wember ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernward Wember (* 1941), deutscher Medienwissenschaftler
 Heiner Wember (* 1959), deutscher Historiker und Journalist
 Johann Wember (1900–1980), deutscher Geistlicher
 Paul Wember (1913–1987), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Tobias Wember (* 1981), deutscher Jazzmusiker

 Valentin Wember (* 1957), deutscher Anthroposoph 

Siehe auch:
 Wemper